Al-Ettihad, puede referirse a:

Deportes

Fútbol 

Al-Ittihad Club (Trípoli), un club de fútbol libio
Ittihad FC, un club multideportivo saudí
Al-Ittihad Club (Salalah), un club de fútbol omaní
Al-Ittihad (Aleppo), un club de fútbol sirio
Al-Ittihad Club (Nablus), un club de fútbol palestino
Al-Ittihad SCC (Kalba), un club de fútbol emiratí
Al-Ittihad SCC (Ibb), un club de fútbol yemení
Al Ittihad (Gheryan), un club de fútbol libio
Al-Ittihad SC (Wad Medani), un club de fútbol sudanés
Al-Ittihad (Alejandría), un club de fútbol egipcio
Al-Ittihad (Baréin), un club de fútbol bareiní
Al-Gharafa, un club de fútbol catarí cuyo nombre fue Al-Ittihad hasta el 2004.

Otros usos

Etihad Airways, aerolínea de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.